Aden (arabiska: عدن, 'Adan) är ett guvernement i södra Jemen. Den administrativa huvudorten är Aden. Guvernementet har 589 419 invånare och en yta på 760 km².

Distrikt 
 Al Buraiqeh
 Al Mansura
 Al Mualla
 Ash Shaikh Outhman
 Attawahi
 Craiter
 Dar Sad
 Khur Maksar

Källor

Externa länkar 
 Statoids
 Port of Aden
 Bilder från Aden

Jemens guvernement